Ришар Жув (; род. 25 октября 1994 года, , Прованс — Альпы — Лазурный Берег) — французский лыжник, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 и 2022 годов, двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира 2019 и 2023 годов, специализируется на спринтерских гонках свободным стилем. Стал первым французским лыжником, который выиграл малый Хрустальный глобус .

Спортивная карьера 
Дебют Ришара Жува в Кубке мира состоялся 17 января 2015 года в спринтерской квалификации в эстонском Отепя. В этом же сезоне он дебютировал на чемпионате мира в шведском Фалуне и добился первого подиума в кубковом спринте свободным стилем в Лахти.

На Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане Решар Жув вместе с Морисом Манифика завоевал бронзовую медаль в командном спринте, в личном спринте классическим стилем занял 16 место.

12 марта 2019 года Ришар Жуве стал бронзовым призёром в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира в Драммене.

Результаты

Олимпийские игры

Чемпионаты мира по лыжным видам спорта

Примечания 

Лыжники Франции
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2018 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2022 года